Костадинов може да се отнася за:
 Александър Костадинов (р. 1988), български борец
 Анго Костадинов (1831 – ?), български революционер
 Антон Костадинов (1878 – 1936), български революционер
 Антон Костадинов (футболист) (р. 1982), български футболист
 Атанас Костадинов (р. 1968), български политик
 Божил Костадинов (?-1905), български революционер
 Бранимир Костадинов (р. 1989), български футболист
 Георги Костадинов, няколко души с това име
 Григор Костадинов (1893 – 1977), български учител
 Димитър Костадинов, няколко души с това име
 Диян Костадинов (р. 1982), български шахматист
 Емил Костадинов (р. 1967), български футболист
 Иван Костадинов, няколко души с това име
 Йоан Костадинов (р. 1947), български политик
 Камен Костадинов (р. 1970), български политик
 Костадин Костадинов (р. 1959), български футболист
 Костадин Костадинов (учен) (р. 1955), български инженер
 Костадин Костадинов (политик) (р. 1979), български политик
 Михаил Костадинов (р. 1932), български офицер
 Наско Костадинов (р. 1972), български футболист
 Никифор Костадинов (1932 – 2016), български художник
 Стефан Костадинов, няколко души с това име
 Томи Костадинов (р. 1991), български футболист
 Цветан Костадинов (1878 – ?), български революционер
 Яне Костадинов (1833 – 1934), български революционер
 Яни Костадинов (1872 – ?), български революционер